Ламба́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 75 км на північний захід від Ренна, 19 км на схід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2019 року Ламбаль, Мор'є i Плангенуаль було об'єднано в новий муніципалітет Ламбаль-Армор.

1 січня 2016 року до Ламбаль приєднали колишній муніципалітет Мелен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 5372 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 12037,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Туристичне бюро муніципалітету Ламбаль 
 [ Розташування муніципалітету Ламбаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор